Ма́йлер (, ) — фамилия. Известные носители:

 Майлер, Камерон (род. 1968) — американская саночница.
 Майлер, Карл (1949—2014) — немецкий теннисист и тренер.
 Майлер, Симона (род. 1989) — швейцарская сноубордистка, выступающая в сноуборд-кроссе.